Sukamaju kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,14), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,88), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,16), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,05), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 107,39), 
 Kelurahan Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,28, long 107,74), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 106,94), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 107,00), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 106,89), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 106,52), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,55, long 106,51), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 106,65), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,18, long 107,11), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,05, long 107,75), 
 Kecamatan Sukamaju, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Kelurahan Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Lampung), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,50, long 108,71), 
 Desa Sukamaju (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar